En mathématiques, la combinatoire étudie les configurations de collections finies d'objets.
 En logique, la logique combinatoire est une formalisation du concept de fonction.
 En électronique, les fonctions logiques sont aussi appelées fonctions logiques combinatoires
 En recherche opérationnelle, le fait qu'un petit changement du nombre de données à considérer dans un problème par ailleurs trivial peut suffire à rendre sa solution très difficile est appelé explosion combinatoire.
 En Apprentissage de la lecture, la combinatoire désigne le double système complexe de combinaisons entre les lettres pour former des syllabes et des mots à l'écrit et entre les lettres, les syllabes et les mots écrits ainsi obtenus et leur traduction orale.